Преса де Санта Хертрудис има више значења:

 Преса де Санта Хертрудис, Фамилија Ернандез (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Преса де Санта Хертрудис (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику